Нижненикольский — название населённых пунктов в России:

 Нижненикольский — посёлок в Камызякском районе Астраханской области.
 Нижненикольский — посёлок в Кинельском районе Самарской области.